Enrico Noel Czmorek (* 17. Januar 2003 in Budapest) ist ein ungarischer Pianist.

Leben

Anfänge 
Angeregt durch seinen Vater begann Czmorek im Alter von drei Jahren Klavier zu spielen. und begann später auch eigene Stücke zu komponieren. 
Enrico Noels erster musikalischer Wettbewerb fand im Alter von acht Jahren Ende 2011 beim Internationalen Klavierwettbewerb Béla Bartók am Collegium Hungaricum in Wien statt, bei dem er als Preisträger hervorging.

Umzug nach Deutschland 
Ende 2013 kam Enrico Noel Czmorek mit seiner Familie nach Deutschland und erhielt seit Januar 2014 zunächst Privatunterricht bei Andreas Frölich in Bonn. Seit 2016 ist er als Jungstudent im PreCollege Cologne ebenfalls bei Frölich an der Hochschule für Musik und Tanz Köln eingetragen sowie seit 2018 auch bei Wolfram Schmitt-Leonardy an der Talent Music Academy in Brescia, in Italien.

Im November 2014 erhielt Enrico Noel als eines von weltweit zwölf Kindern eine Einladung zu einem exklusiven, einwöchigen Meisterkurs mit dem Pianisten Lang Lang im „Allianz Junior Music Camp 2014“ in Barcelona. Darüber hinaus wirkte er seit Anfang 2015 bei Aufführungen im Bereich der Kammermusik mit.

Aufgrund seines überragenden Vorspiels bei den Talent Days im Frühjahr 2016, die von Casio als Meisterkurs mit dem Pianisten Benjamin Grosvenor durchgeführt wurden, wurde er mit 13 Jahren als jüngster Künstler und Markenbotschafter (Casio-Bechstein Celviano Grand Hybrid) in den offiziellen Artist Pool von Casio aufgenommen.

Auszeichnungen 
 2011: 3. Platz – 2. Béla Bartók Internationaler Klavierwettbewerb in Wien
 2012: 1. Platz mit Sonderpreis – Ferenc Liszt Internationaler Klavierwettbewerb in Budapest
 2014: 1. Platz – 51. Jugend musiziert Landeswettbewerb in Mainz, Klavier solo
 2014: 1. Platz – Internationaler Bitburger Klavierwettbewerb
 2014: 1. Platz – 2. Euregio Piano Award, Internationaler Klavierwettbewerb
 2015: 1. Platz – ClaviCologne Aachen 2015, Internationaler Klavierwettbewerb
 2015: 1. Platz – 5th Maria Herrero Piano Competition – Granada, Spanien
 2016: 1. Platz – „Talent Days“ Klavierwettbewerb – in Daun und in Berlin
 2016: 1. Platz – César Franck International Piano Competition – Brüssel, Belgien
 2017: 1. Platz – 54. Jugend musiziert Bundeswettbewerb in Paderborn, Klavier solo
 2017: 1. Platz – Wettbewerb für Junge Nachwuchspianisten in Trier
 2018: 1. Platz – 55. Jugend musiziert Bundeswettbewerb in Wuppertal, Duo zwei Klaviere
 2019: Artist Diploma in Piano Performance

Einzelnachweise 

Klassischer Pianist
Ungar
Geboren 2003
Mann